La nazionale di pallacanestro greca Under-18, è una selezione giovanile della nazionale greca di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità greca di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 

1968 - 6°
1970 -  2°
1972 - 9°
1974 - 7°
1976 - 7°

1978 - 6°
1984 - 9°
1986 - 6°
1988 - 4°
1990 - 8°

1992 - 4°
1994 - 6°
1996 - 7°
1998 -  3°
2000 -  3°

2002 -  3°
2004 - 7°
2005 - 13°
2006 - 6°
2007 -  2°

2008 -  1°
2009 - 13°
2010 - 8°
2011 - 14°
2012 - 11°

2013 - 11°
2014 - 4°
2015 -  1°
2016 - 9°

Collegamenti esterni 
 

Grecia
Under 18